Павлюх — українське прізвище.

Відомі носії 

 Павлюх Гнат (1879—1972) — український діяч освіти, активіст пластунського руху, опікун 11-го куреня ім. І. Мазепи в Станиславівській гімназії.
 Павлюх Іван Богданович (1976) — український футболіст, захисник.